{{Фудбалска репрезентација |
  име                        = Словенија | 
  грб                        = NZS_dres01.png‎ |
  надимак                    = Змајчеки |
  савез                      =  ФСС | 
  конфедерација              = УЕФА (Европа) |
  селектор                   =  Андреј Добовичник |        
  капитен                    = Игор Осредкар |
  највише наступа            = Бењамин Мелинк (100)  | 
  најбољи стрелац            = Бењамин Мелинк, Игор Осредкар (26) |
  фифа шифра                 = SVN |
  фифа ранг                  = 24.<small>(јул 2012)</small> |
  фифа макс                  = |
  фифа макс датум            = |
  фифа мин                   = |
  фифа мин датум             = |
  pattern_la1        = slo10h|
  pattern_b1         = slo10h|
  pattern_ra1        = slo10h|
  leftarm1           = FFFFFF|
  body1              = FFFFFF|
  rightarm1          = FFFFFF|
  shorts1            = FFFFFF|
  socks1             = FFFFFF|
  pattern_la2        = _slo10a|
  pattern_b2         = _slo10a|
  pattern_ra2        = _slo10a|
  leftarm2           = FFFFFF|
  body2              = FFFFFF|
  rightarm2          = FFFFFF|
  shorts2            = 004000|
  socks2             = 004000| 
  прва међународна утакмица  =  Словачка   1 - 1  СловенијаКошице, Словачка(15. септембар 1995)|
  највећа победа =   Словенија 13 - 0  Малта Корадино-Паола, Малта(2. март 2008)|
  највећи пораз  = Шпанија 10 - 0  Словенија Кастељон, Шпанија(22. октобар 1996) |
  број учешћа                = |
  СП први пут                = |
  најбољи резултат           = |
  регионално првенство       = Европско првенство|
  број учешћа (регионално)   = 3 |
  регионално први пут        = 2003. |
  најбољи резултат (регионално) = Прво коло, 2012.|
  регионално првенство2       = Медитерански куп|
  број учешћа (регионално)2   = 1 |
  регионално први пут2        = 2010. |
  најбољи резултат (регионално)2 = 3. место, 2010.|
}}
Репрезентација Словеније у футсалу представља Словенију у међународним такмичењима у футсалу и под контролом је Фудбалског савеза Словеније ( (НЗС). 

До 1991. Словенија није имала своју репрезентацију, а играчи из словеначких клубова су играли у репрезентацији СФР Југославије.

 Резултати репрезентације 
 Европска првенства 

 Светска првенства 

 Медитерански куп 

 Састав репрезентације у квалификационом мечу за СП 2012. Од 11. априла 2012. Селектори репрезентације Од 11. априла 2012.''

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Фудбалског савеза Словеније

Словенија
Репрезентације Словеније
Футсал у Словенији